Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 

 47th Ohio Infantry

Armée des États confédérés 
 47th Virginia  Infantry

France 
47e régiment d'artillerie
47e régiment d'infanterie
47e régiment d'infanterie territoriale
47e régiment de marche
47e régiment de tirailleurs algériens

Homonymie d'unités militaires